«Стоунволл» () — американская драма режиссёра Роланда Эммериха. Кинолента была выпущена 25 сентября 2015 года. Права на распространения пренадлежат продюсерской компании Roadside Attractions.

События фильма разворачиваются вокруг Стоунволлских бунтов, которые прошли в 1969 году в Нью-Йорке.

Сюжет 
Сюжет фильма сосредоточен на вымышленном персонаже Дэнни Уинтерсе, юноше из Индианы, который покидает свой консервативный провинциальный городок после того как окружающим становится известно о его тайных сексуальных отношениях с другом. Родители Дэнни расстроены и не подписывают заявку на стипендию для Колумбийского университета, куда он собирается поступить. Несмотря на это, парень уезжает в Нью-Йорк.

Достигнув Гринвич-Виллидж, Дэнни знакомится с группой молодых геев и трансгендеров, обитающих в районе Кристофер-стрит. Его новые друзья вынуждены зарабатывать на жизнь проституцией, не имеют постоянного жилья и регулярно сталкиваются с насилием. В баре «Стоунволл-инн», как и в других местах, где они проводят свободное время, систематически появляются полицейские и арестовывают клиентов. Там Дэнни встречает Тревора, приглашающего его на собрание «Общества Маттачине» — организации, оказывающей помощь гомосексуалам и занимающейся просветительской деятельностью. Дэнни начинает жить с Тревором, но вскоре видит его с другим парнем и решает уйти. На улице его похищают подручные Эда Мёрфи — управляющего бара, который занимается организацией секс-досуга для богатых и влиятельных людей. Дэнни удаётся бежать с помощью своего друга Рэя, после чего они идут в «Стоунволл-инн» для разговора с Мёрфи. В это время там начинается очередная полицейская облава, которая провоцирует ответную реакцию со стороны представителей ЛГБТ. Вопреки уговорам Тревора, призывающего к мирным действиям, Дэнни с криком «Gay power!» бросает кирпич в одно из окон бара, что даёт начало массовому сопротивлению властям.

Год спустя, после окончания первого курса в университете, Дэнни возвращается домой и говорит младшей сестре Фиби, что планирует участвовать в гей-прайде. В день прайда он видит своих мать и сестру, наблюдающими за шествием на тротуаре.

В ролях

Производство

Разработка 
Эммерих говорил о фильме ещё в апреле 2013 года: «Я, наверное, хочу снять небольшой фильм с бюджетом в 12—14 млн долларов, про Стоунволлские бунты. Там будут безбашенные нью-йоркские чуваки и деревенский парнишка, который попадает к ним в шайку, а в конце концов они поднимают бунт и изменяют весь мир». Фильм был анонсирован продюсерами 31 марта 2014 года в Монреале. Эммерих сказал, что фильм предназначен не только для геев, но и для людей с гетеросексуальной ориентацией.

Кастинг 
9 апреля 2014 года Ирвин присоединился к актёрскому составу. 3 июня 2014 года Рис-Майерс, Перлман и Кинг присоединились к актёрскому составу.

Съёмки 
Съёмочный период начался с 3 июня 2014 года в Монреале. Изначально Эммерих планировал начать съёмки в Нью-Йорке, но позже он посчитал, что это будет стоить слишком дорого.

Прокат 
25 марта 2015 года компания Roadside Attractions приобрела права на прокат и распространение фильма. В июле 2015 года компания объявила о том, что начало проката состоится 25 сентября. В день премьеры фильм собрал всего 112,414 $, заняв при этом 127 место. Сборы фильма оценили как «плачевные».

Реакция

Отзывы 
Фильм собрал в целом отрицательные отзывы. На обзорном агрегаторе Rotten Tomatoes фильм собрал 10 % положительных отзывов, исходя из 71 рецензии; средний балл составил 3, 6/10. Также был выработан следующий консенсус: «Если считать этот фильм обычной драмой, то он банально скучен, но если считать его попыткой изобразить ключевой момент в американской истории, то это оскорбительно плохой фильм». На агрегаторе Metacritic с учётом 27 рецензий фильм имеет 30 баллов из 100, что указывает на «в целом неблагоприятные отзывы».

Редактор журнала Vanity Fair Ричард Лоусон описал фильм как «безумный, испорченный»; он заявил, что работа художника-постановщика заставляет район Кристофер-стрит выглядеть как Улица Сезам. По мнению Лоусона, главной ошибкой режиссёра было то, что он взял «один из самых политически заряженных периодов прошлого века» и превратил его в «пресную, поверхностную история взросления».

Рихард Джузвик написал, что фильм «формально непоследователен» и «фильм столько же рассказывает о том, что такое быть геем, сколько „Коты Аристократы“ рассказывают о том, что такое быть аристократом». Майкл Филлипс из журнала Chicago Tribune писал, что, хотя Эммерих «сделал фильм менее исторически точным, чем „10 000 лет до нашей эры“», самая фатальная проблема заключается в том, что он «подхватывает каждое неправильное клише, которое в недостатке затрагивает почти каждый момент сюжета».

Критика в медиа 
После выхода трейлера, а впоследствии после премьеры фильм подвергся критике из-за того, что сюжет не включает историй представителей меньшинств внутри ЛГБТ-сообщества, которые сыграли важную роль в Стоунволлском бунте. В реальности организаторами бунта были чернокожие дрэг-квин  и , в фильме же Джонсон — второстепенный персонаж, а протагонистом стал выдуманный персонаж, белый американец-гомосексуал. На подобную критику режиссёр ответил следующими словами: «Фильм по расовому и половому признакам более разнообразен, чем кажется некоторым людям».

Джереми Ирвин, исполнивший главную роль в фильме, заявил, что ключевые исторические цифры не были опущены или изменены. «Я видел фильм в первый раз на прошлой неделе и могу заверить вас в том, что он представляет почти все расы и все слои общества, что это стало слишком фундаментальным для движения в живой истории», — написал Ирвин в своей учётной записи в Instagram.

Марк Сегал, участвовавший в Стоунволлском бунте, так прокомментировал фильм в интервью PBS NewsHour:

« не интересуется ни одной историей и ни одним фактом, который не вращается вокруг главного героя. Он (сюжет) почти не учитывает женщин, которые также участвовали в беспорядках и помогли создать фронт освобождения гомосексуалов; в этот фронт также вошла молодёжь, транссексуалы, лесбиянки и другие люди из разных слоёв нашего общества».

Кроме Сегала, о фильме высказывались и другие непосредственные участники событий. В большинстве случаев эти высказывание были негативными.

См. также 
 Стоунволлское восстание (документальный фильм)
 Стоунволл (фильм, 1995)

Примечания

Комментарии

Источники 

Фильмы-драмы США
Фильмы США 2015 года
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Докудрамы
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы, основанные на реальных событиях